Le  Grand Prix moto du Japon 2007 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 21 au  sur le circuit de Motegi.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Classement des MotoGP

Classement des 250 cm

Classement des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2007
Sport en septembre 2007